

Presentación previa 
Prakash Amritraj y Philipp Oswald fueron los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

Bradley Klahn y Michael Venus fueron los nuevos campeones del torneo, tras derrotar en la final a los segundos cabezas de serie, los hermanos Sanchai y Sonchat Ratiwatana por 7–5, 6–1.

Cabeza de serie 

 Marin Draganja /  Mate Pavić (Primera ronda)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Final)

 Frank Moser /  Matt Reid (Primera ronda)
 James Cerretani /  Adil Shamasdin (Primera ronda)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Yokohama 2013